Emmanuel-François de Bausset-Roquefort – vescovo cattolico francese
 Louis-François de Bausset-Roquefort – cardinale e vescovo cattolico francese
 Pierre-Ferdinand de Bausset-Roquefort – arcivescovo cattolico francese